Solan (francès Soula), municipi de França a l'Arieja
 Vescomtat de Soula (francès Soulan), sense relació amb el de Soule/Zuberoa